El término El cazador de cocodrilos se puede referir a:

 Steve Irwin, apodado El cazador de cocodrilos. 
 El cazador de cocodrilos, la serie producida y presentada por él.